

Astéroïdes 

Liste d'astéroïdes troyens de Jupiter